Ел Пимијенто има више значења:

 Ел Пимијенто (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пимијенто (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пимијенто (Лас Минас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику